

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2016-2017.
 Vince i play-off per il ripescaggio.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2016-2017.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
La Torres ha scontato 4 punti di penalizzazione.
L'Olbia ha scontato 1 punto di penalizzazione.

L'Olbia è stata poi ripescata in Lega Pro 2015-2016.

Risultati

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2016-2017.
 Vince i play-off per il ripescaggio.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2016-2017.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa.
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il San Severo ha scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Manfredonia ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Taranto e il Fondi sono stati poi ripescato in Lega Pro 2016-2017.
L'AZ Picerno è stato poi ripescato in Serie D 2016-2017.

Risultati

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone nsi è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato pari o superiore a 8 punti.

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2016-2017.
 Vince i play-off per il ripescaggio.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2016-2017.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa .
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Vigor Lamezia ha scontato 3 punti di penalizzazione.
L'Aversa Normanna ha scontato 2 punti di penalizzazione.
La Frattese ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Reggio Calabria e la Vibonese sono stati poi ripescati in Lega Pro 2016-2017.

Risultati

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2015-2016
 Serie D 2015-2016 (gironi A-B-C)
 Serie D 2015-2016 (gironi D-E-F)
 Coppa Italia Serie D 2015-2016

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2015